Snow Peak steht für folgende Berge:
 Snow Peak (Südgeorgien) auf Südgeorgien im Südatlantik
 Snow Peak (Livingston-Insel) auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Snow Petrel Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika